Маковеево — название населённых пунктов в России:

 Маковеево — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Маковеево — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Маковеево — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Маковеево — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.